Ablai ist der Name:
 einer pro-indonesischen Miliz in Osttimor, siehe ABLAI (Miliz)
 eines zentralasiatischen Fürsten, siehe Ablai (Khan)
 alter Name der Cablac-Berge